Вале́рий Белоу́сов:
 Белоусов, Валерий (род. 1970) — российский легкоатлет-многоборец.
 Белоусов, Валерий Константинович (1948—2015) — советский хоккеист и тренер.
 Белоусов, Валерий Павлович (род. 1940) — советский боксёр.